|-
| 6101 Tomoki || 1993 EG || 1 martie 1993 ||  || T. Urata
|-
| 6102 Visby ||  || 21 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 6103 || 1993 HV || 16 aprilie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 6104 Takao || 1993 HZ || 16 aprilie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 6105 Verrocchio || 4580 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6106 Stoss || 6564 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6107 Osterbrock || 1948 AF || 14 ianuarie 1948 ||  || 
|-
| 6108 Glebov || 1971 QN || 18 august 1971 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 6109 Balseiro || 1975 QC || 29 august 1975 ||  || 
|-
| 6110 Kazak ||  || 4 iulie 1978 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 6111 Davemckay ||  || 20 septembrie 1979 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 6112 Ludolfschultz ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 6113 Tsap ||  || 16 septembrie 1982 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 6114 Dalla-Degregori ||  || 28 aprilie 1984 || La Silla || , V. Zappalà
|-
| 6115 Martinduncan ||  || 25 septembrie 1984 || Anderson Mesa || 
|-
| 6116 Still ||  || 26 octombrie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
|  ||  || 12 februarie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6118 ||  || 31 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6119 Hjorth || 1986 XH || 6 decembrie 1986 ||  || 
|-
| 6120 Anhalt || 1987 QR || 21 august 1987 ||  || F. Börngen
|-
| 6121 Plachinda ||  || 2 septembrie 1987 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 6122 Henrard ||  || 21 septembrie 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 6123 Aristoteles ||  || 19 septembrie 1987 ||  || E. W. Elst
|-
| 6124 Mecklenburg ||  || 29 septembrie 1987 ||  || F. Börngen
|-
| 6125 || 1989 CN || 4 februarie 1989 || Kushiro || , 
|-
| 6126 ||  || 5 martie 1989 || Kleť || 
|-
| 6127 Hetherington || 1989 HD || 25 aprilie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6128 Lasorda || 1989 LA || 3 iunie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6129 Demokritos ||  || 4 septembrie 1989 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 6130 Hutton ||  || 24 septembrie 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 6131 Towen ||  || 27 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6132 Danielson ||  || 22 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6133 ||  || 14 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6134 ||  || 15 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6135 Billowen ||  || 14 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6136 Gryphon || 1990 YH || 22 decembrie 1990 ||  || , T. Urata
|-
| 6137 Johnfletcher || 1991 BY || 25 ianuarie 1991 || Yakiimo || A. Natori, T. Urata
|-
| 6138 ||  || 14 mai 1991 ||  || S. Otomo, 
|-
| 6139 Naomi ||  || 10 ianuarie 1992 ||  || 
|-
| 6140 Kubokawa ||  || 6 ianuarie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
|  ||  || 26 decembrie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 6142 || 1993 FP || 23 martie 1993 ||  || , 
|-
| 6143 Pythagoras || 1993 JV || 14 mai 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 6144 Kondojiro ||  || 14 martie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 6145 Riemenschneider || 2630 P-L || 26 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6146 Adamkrafft || 3262 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6147 Straub || 1081 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6148 Ignazgünther || 5119 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6149 Pelčák || 1979 SS || 25 septembrie 1979 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6150 Neukum ||  || 16 martie 1980 || La Silla || 
|-
| 6151 Viget || 1987 WF || 19 noiembrie 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 6152 Empedocles ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 6153 Hershey || 1990 OB || 19 iulie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6154 Stevesynnott ||  || 22 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6155 Yokosugano ||  || 11 noiembrie 1990 ||  || , 
|-
| 6156 Dall ||  || 12 ianuarie 1991 || Stakenbridge || 
|-
| 6157 Prey ||  || 9 septembrie 1991 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 6158 Shosanbetsu ||  || 12 noiembrie 1991 ||  || , T. Urata
|-
|  || 1991 YH || 30 decembrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 6160 Minakata || 1993 JF || 15 mai 1993 ||  || , T. Urata
|-
| 6161 Vojno-Yasenetsky ||  || 14 octombrie 1971 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 6162 Prokhorov ||  || 25 septembrie 1973 || Nauchnij || L. V. Juravliova
|-
| 6163 Reimers || 1977 FT || 16 martie 1977 || La Silla || 
|-
| 6164 Gerhardmüller ||  || 9 septembrie 1977 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 6165 Frolova ||  || 8 august 1978 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 6166 Univsima ||  || 27 septembrie 1978 || Nauchnij || L. I. Cernîh
|-
| 6167 Narmanskij ||  || 27 august 1979 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 6168 Isnello ||  || 5 martie 1981 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 6169 Sashakrot ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 6170 Levasseur || 1981 GP || 5 aprilie 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 6171 Uttorp || 1981 UT || 26 octombrie 1981 || Socorro || 
|-
| 6172 Prokofeana || 1982 TX || 14 octombrie 1982 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 6173 Jimwestphal || 1983 AD || 9 ianuarie 1983 || Anderson Mesa || 
|-
| 6174 Polybius ||  || 4 octombrie 1983 || Anderson Mesa || 
|-
| 6175 Cori || 1983 XW || 4 decembrie 1983 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6176 Horrigan || 1985 BH || 16 ianuarie 1985 || Kleť || 
|-
| 6177 ||  || 12 februarie 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
|  || 1986 DA || 16 februarie 1986 || Shizuoka || 
|-
| 6179 Brett || 1986 EN || 3 martie 1986 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 6180 Bystritskaya ||  || 8 august 1986 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 6181 Bobweber || 1986 RW || 6 septembrie 1986 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6182 Katygord ||  || 21 septembrie 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 6183 Viscome ||  || 26 septembrie 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 6184 Nordlund ||  || 26 octombrie 1987 ||  || 
|-
| 6185 || 1987 YD || 20 decembrie 1987 ||  || 
|-
| 6186 Zenon ||  || 11 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 6187 ||  || 2 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6188 Robertpepin ||  || 16 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 6189 Völk ||  || 2 martie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 6190 Rennes ||  || 8 octombrie 1989 ||  || 
|-
| 6191 Eades ||  || 22 noiembrie 1989 || Stakenbridge || 
|-
| 6192 ||  || 21 mai 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6193 Manabe ||  || 18 august 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 6194 Denali || 1990 TN || 12 octombrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 6195 Nukariya ||  || 13 noiembrie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 6196 ||  || 28 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 6197 Taracho ||  || 10 ianuarie 1992 ||  || , T. Urata
|-
| 6198 Shirakawa ||  || 10 ianuarie 1992 ||  || , 
|-
| 6199 Yoshiokayayoi ||  || 26 ianuarie 1992 ||  || 
|-
| 6200 Hachinohe || 1993 HL || 16 aprilie 1993 ||  || K. Endate, 
|-